Сарлак — неоднозначный термин.

Топоним 
 Сарлак — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.

Персоналии 
 Сарлак, Алиреза (1997) — иранский борец вольного стиля.